Тескалама има више значења:

 Тескалама (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Тескалама (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тескалама (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тескалама (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тескалама (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тескалама, Ел Монтонсито Тескалама (Тепетлиспа), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тескалама (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тескалама, Тескалама де Ариба (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тескалама (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику